Organización del trabajo puede referirse a:
Organización Internacional del Trabajo, una institución internacional.
Organización científica del trabajo, una forma de organizar el trabajo.